Соревнования в рамках Армейских международных игр
Газета Восточного военного округа